Plaça de la Universitat a Barcelona
 Plaça de la Universitat (Bucarest) a Bucarest